Zkratka KSP má více významů:

 Korespondenční seminář z programování – korespondenční seminář pro studenty středních škol
 Kerbal Space Program – počítačová hra
 Konžská strana práce